Вальбо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 140 км на схід від Марселя, 22 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4532 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 12268,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Вальбонн на сайті французького Національного інституту географії
 Вальбонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальбонн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальбонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальбонн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи